

Geografia 
 Kapp Heights – census-designated place degli Stati Uniti d'America
 Kapp – villaggio della Norvegia

Persone 
 Artur Kapp – compositore estone
 Colin Kapp – scrittore britannico di fantascienza
 Joe Kapp – giocatore statunitense di football americano
 Karl William Kapp – economista tedesco
 Osvald Käpp – lottatore estone
 Villem Kapp – compositore, organista e docente estone
 Wolfgang Kapp – giornalista e politico tedesco, esponente dell'estrema destra nazionalista e organizzatore di un tentativo di colpo di Stato

Altro 
 Kapp Idrettsforening – società calcistica norvegese
 Putsch di Kapp – tentativo di rovesciare la Repubblica di Weimar nel 1920 contro le imposizioni del trattato di Versailles
 Kapp Records – etichetta discografica statunitense